Wedernikow (alternative Transliteration Vedernikov) ist der Familienname von:

 Anatoli Wedernikow (1920–1993), russischer Pianist
 Andrei Georgijewitsch Wedernikow (1959–2020), ehemaliger sowjetischer Radrennfahrer